Ermesinda I de Luxemburg, nascuda el juliol de 1186, morta el 12 de febrer de 1247, va ser comtessa de Luxemburg, de La Roche i de Durbuy de 1196 a 1247.

Biografia 
Filla única d'Enric IV el Cec, comte de Luxemburg i de Namur, i d'Agnès de Gueldre, és de vegades numerada Ermesinda II, al considerar-se com Ermesinda I a la seva àvia paterna, filla del comte Conrad I de Luxemburg, però aquesta primera Ermesinda mai no va regnar sobre Luxemburg, ja que el comtat fou atribuït al seu fill Enric IV des de la mort de Conrad II.

Abans del seu naixement, el seu pare havia designat com a successor el seu nebot Balduí V d'Hainaut. El seu naixement va qüestionar aquest arranjament successori i el seu pare, ja de 76 anys i per trobar-li un protector, la va prometre a l'edat de dos anys a Enric II (1166 + 1197) comte de Xampanya. Va viure llavors la seva infantesa a França a la cort de Xampanya. Però Balduí V no va renunciar, i al final d'una guerra i d'un arbitratge de l'emperador, el comtat de Namur va ser atribuït a Balduí, el comtat de Luxemburg a Otó I de Borgonya, i el comtat de Durbuy i el de La Roche a Ermesinda.

Enric de Xampanya va trencar les seves esposalles, i Ermesinda va ser casada amb Teobald I comte de Bar (1158 + 1214) el 13 de març de 1223. Teobald o Tibald va negociar amb Otó la renúncia del comtat de Luxemburg, i una vegada aconseguida, Ermesinda va esdevenir comtessa de Luxemburg amb el seu marit. Tibald va intentar també reconquerir Namur a Felip d'Hainaut, el nou comte, però sense èxit i hi va renunciar pel tractat de Dinant, el 26 de juliol de 1199.

Tibald va morir el 13 de febrer de 1214 i Ermesinda, de 27 anys, es va tornar a casar el maig de 1214 amb Walerà de Limburg (1180 † 1226), el futur duc de Limburg.

Waléran va intentar també recuperar Namur, però en va. Els esposos hi van renunciar definitivament pel segon tractat de Dinant, el 13 de març de 1223

Vídua una segona vegada, va administrar Luxemburg durant 21 anys, i el seu govern, sensat i prudent, en va fer un país pròsper.

Matrimonis i fills 
Ermesinda i Tibald o Teobald van tenir 

 Renald, seigneur de Briey, mort avant 1214 ;

 una filla, morta el 1214

 Elisabet († 1262), casada amb Walerà de Limburg (+ 1242), senyor de Monschau

 Margarida, casada amb Hug III († 1243), comte de Vaudémont, i després amb Enric de Blois, que va ser regent del comtat de Vaudémont.

Amb Walerà, Ermesinda va tenir a: 

 Enric V el Ros (1216 † 1281) ;
 Gerard († 1276), comte de Durbuy;
 Caterina († 1255), casada el 1229 amb Mateu II († 1251), duc de Lorena.

Ascendència

Font 
 Alfred Lefort, La Maison souveraine de Luxembourg, Reims, Imprimerie Lucien Monge, 1902
 Bulletin trimestriel de l'Institut d'Archéologie du Luxembourg, n°3-4, p.163-245, L'abbaye cistercienne de Clairefontaine - Du rêve d'Ermesinde aux réalités archéologiques, Arlon, 2010.

Notes 

Comtes de Luxemburg
Comtes de França
Luxemburguesos
Persones de Namur